Polk County School District se poate referi la:

 Polk County School District, Florida
 Polk County School District, Georgia